El término sobrestadía puede hacer referencia a: 

Sobrestadía, coste asociado a la posesión o mantenimiento de una divisa a lo largo de un periodo de tiempo.
Sobrestadía, tiempo que se demora un buque en puerto para cargar o descargar la mercancía.